Ма́лая Му́ксалма:
 Малая Муксалма — остров.
 Малая Муксалма — посёлок. См. также 
 Муксалма (значения)